Роман Владимирович

 Роман Владимирович — князь волынский
 Роман Владимирович — князь углицкий